На территории Орловской области было основано множество древних городов. Некоторые из них сохранились, о каких-то есть сведения в исторических источниках, а у некоторых неизвестно даже название.

См. также 
 Список городов Древней Руси

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Орловская
 
Орловская
Орловская